

Коте́гов — фамилия. 
Персоналии
 Котегов, Алексей Александрович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Котегов, Виктор Петрович (род. 13 мая 1955) — российский учёный-фармацевт.